Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 2017 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 31 mai au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Deux des équipes favorites sont éliminées dès le . Les têtes de série 1 Chan Yung-jan et John Peers sont dominées par Abigail Spears et Juan Sebastián Cabal et les tenants du titre Martina Hingis et Leander Paes sont sèchement battus lors de leur entrée en lice par Katarina Srebotnik et Raven Klaasen.

Lauréats 
Gabriela Dabrowski et Rohan Bopanna remportent leur  en double mixte ensemble en dominant en finale Anna-Lena Grönefeld et Robert Farah. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de  (+3,2 %), qui sont répartis de la façon suivante :

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Double mixte des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Roland-Garros Double dames
Internationaux de France de tennis 2017